Arrigoni est un nom de famille italien originaire du Milanais et de la région du lac de Côme, qui s'est ensuite diffusé dans toute la Lombardie, notamment à Mantoue, avec des branches en Vénétie, en Romagne et en Toscane.
Concernant l'origine du nom, deux hypothèses paraissent pouvoir être retenues. La première est celle d'une souche lombarde dont l'auteur serait un certain Arrigo, forme italienne du prénom Henri, dérivée du Vieux haut-allemand Heimrich, de heim (“maison”) + rihhi (“dirigeant”). 
La seconde hypothèse est celle d'une souche latine au travers de la forme arrigo du verbe arrigere (soulever, redresser), dérivé de ad- + regō (guider vers, diriger). Quoi qu'il en soit, les deux hypothèses semblent donc bien converger dans le sens d'une origine noble du nom. Un répertoire publié en 1830 par Francesco Schröder mentionne deux branches nobles de la famille Arrigoni, à Padoue et à Vicence. 

Au  Giacomo Balardi Arrigoni est évêque de Lodi ; en 1528, Pietro Paolo Arrigoni obtient de Charles Quint un fief dans l'Oltrepo autour de Pavie ; en 1586, Constantinus Arrigonus de Rimini devient gouverneur de Narni ; en 1600, l'avocat concistoral Pompeio Arrigoni est fait cardinal ; en 1648, le milanais Giacinto Arrigoni fut podestat de Crémone et en 1837 Carlo Arrigoni devint gonfalonnier de Ravenne.

Références 

Patronyme italien